Shadow of the Beast peut désigner :
 Shadow of the Beast, jeu vidéo de 1989 ;
 Shadow of the Beast II, jeu vidéo de 1990 ;
 Shadow of the Beast III, jeu vidéo de 1992 ;
 Shadow of the Beast, jeu vidéo de 2016, remake de celui de 1989.